Bauerochse ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bauerochse, deutscher Archäologe
 Ernst Bauerochse (* 1925), deutscher Missionar und Kirchenvertreter